Olnal eller Yohl Ik'nal, född på 500-talet, död 604, var regerande drottning av Palenque, en av Mayaindianernas stadsstater i Latinamerika 583–604. Det finns även andra versioner av hennes namn: Kanal Ikal och damen Ik.

Biografi
Olnal efterträdde sin far kung B'alam I år 583 som monark över kungariket B'aakal (Palenque) på Yucatan-halvön och regerade i tjugotvå år. Hon efterträddes vid sin död av sin son, kung Aj Ne'ohl, som i sin tur efterträddes av drottning Zac-kuk.

Drottning Olnal är en av mycket få hittills kända kvinnor, som regerat i mayakulturen som regerande monark och enligt samma rättigheter och ceremoniel som manliga härskare.

Noter och referenser

Externa länkar
Namet Yohl Ik'nal i glyfskrift

  

Mayakulturen
Kvinnliga regenter under 500-talet
Kvinnliga regenter under 600-talet
Födda 500-talet
Avlidna 604
Kvinnor